Прунелли-ди-Фьюморбо:

 Прунелли-ди-Фьюморбо — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Прунелли-ди-Фьюморбо — кантон во Франции, находится в регионе Корсика, департамент Верхняя Корсика.